Восьмерик — архітектурний елемент у вигляді восьмигранника.
 Восьмерик (вісьмерик) — предмет, який складається з восьми частин, одиниць.
 Восьмерик (вісьмерик) — запряжка з восьми коней чи волів.
 Восьмерик (вісьмерик) — млинове жорно радіусом у 8 вершків (бл. 35 см).

Примітки